У́лица Ле́си Украи́нки — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

Белоруссия 
 Улица Леси Украинки — улица в Минске.

Грузия 
 Улица Леси Украинки — улица в Тбилиси.

Крым 
 cпорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Улица Леси Украинки — улица в Симферополе.
 Улица Леси Украинки — улица в Ялте.

Россия 
 Улица Леси Украинки — улица в Москве.
 Улица Леси Украинки — улица в Иркутске.

Украина 
 Улица Леси Украинки — улица в Виннице.
 Улица Леси Украинки — улица в Днепре.
 Улица Леси Украинки — улица в Донецке.
 Улица Леси Украинки — улица в Житомире.
 Улица Леси Украинки — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Леси Украинки — улица в Каменце-Подольском.
 Улица Леси Украинки — улица в Кропивницком.
 Улица Леси Украинки — улица в Луганске.
 Улица Леси Украинки — улица в Луцке.
 Улица Леси Украинки — улица во Львове.
 Улица Леси Украинки — улица в Одессе.
 Улица Леси Украинки — улица в Полтаве.
 Улица Леси Украинки — улица в Припяти (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
 Улица Леси Украинки — улица в Ровно.
 Улица Леси Украинки — улица в Сумах.
 Улица Леси Украинки — улица в Тернополе.
 Улица Леси Украинки — улица в Ужгороде.
 Улица Леси Украинки — улица в Харькове.
 Улица Леси Украинки — улица в Херсоне.
 Улица Леси Украинки — улица в Хмельницком.
 Улица Леси Украинки — улица в Черкассах.
 Улица Леси Украинки — улица в Чернигове.
 Улица Леси Украинки — улица в Черновцах.